Кула — місто в Болгарії, Видинська область
 Кула — місто в Сербії, регіон Воєводина
 Кула — община в Сербії, Західно-Бацький округ
 Кула — назва села Волошине Армянської міської ради Автономної Республіки Крим до 1948 року